Yerba de las heridas puede referirse a:

El nombre común de la planta Achillea millefolium.
El nombre común de la planta Achillea odorata.
El nombre común de la planta Hypericum perforatum.
El nombre común de la planta Prunella vulgaris.
El nombre común de la planta '''''Teucrium balearicum.